Världsmästerskapet i ishockey 1973 var det 40:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 51:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Moskva, Sovjetunionen, 31 mars–15 april 1973 
B-VM i Graz, Österrike, 22–31 mars 1973 
C-VM i Den Haag, Nijmegen, Tilburg, Rotterdam och Utrecht i Nederländerna, 9–18 mars 1973 

22 lag var anmälda till mästerskapet. I A-VM spelade de sex bästa lagen. De åtta näst bästa lagen spelade om B-VM, medan de sista åtta lagen spelade om C-VM.

Överlägsna vinnare av världsmästerskapet för 12:e gången blev Sovjetunionen, som därmed också vann europamästerskapet för 15:e gången, och satte nytt målrekord med 100 mål på 10 matcher. Silvermedaljerna gick till Sverige, medan de försvarande världsmästarna från Tjeckoslovakien fick nöja sig med bronsmedalj.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM

EM 
Eftersom inga lag utanför Europa deltog i A-gruppen blev resultatet i Europamästerskapet samma som i A-VM.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Graz i Österrike.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Rotterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht och Den Haag i Nederländerna.

Total slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Aleksandr Sidelnikov, Aleksandr Gusev, Valerij Vasiljev, Vladimir Lutjenko, Gennadij Tsygankov, Jevgenij Paldijev  Aleksandr Ragulin, Jurij Ljapkin, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Aleksandr Maltsev, Aleksandr Jakusjev, Aleksandr Martynjuk, Vladimir Sjadrin, Vjatjeslav Anisin, Jurij Lebedev, Aleksandr Voltjkov, Aleksandr Bodunov

Sverige 
Målvakter: Christer Abrahamsson, Curt Larsson, William Löfqvist
Backar: Thommy Abrahamsson, Roland Bond, Arne Carlsson, Björn "Böna" Johansson, Börje Salming, Lars-Erik Sjöberg, Karl-Johan Sundqvist
Forwards: Inge Hammarström, Anders Hedberg, Stefan "Lill-Prosten" Karlsson, Tord Lundström, Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson, Ulf Sterner, Dan Söderström, Kjell-Arne Vikström, Håkan Wickberg, Dick Yderström, Mats Åhlberg
Förbundskapten: Kjell Svensson

Källor
 Passion Hockey

1973 i Nederländerna
1973 i Sovjetunionen
1973 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Sovjetunionen
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Ishockeysäsongen 1972/1973
Sportevenemang i Moskva
1973
Sportevenemang i Haag
Sportevenemang i Rotterdam
Sport i Graz
Sport i Nijmegen
Sport i Utrecht
Moskva under 1900-talet
Haag under 1900-talet